De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zaterdag 19 juli 2014 en ging van Grenoble naar  Risoul over een afstand van 177 kilometer.

Parcours 
Het was een bergrit met drie beklimmingen, twee van de eerste en een van de buitencategorie met finish bergop. De etappe had een tussensprint op 40 kilometer bij La Paute. De top van de Izoard was met 2360 meter het hoogste punt van de ronde van 2014.

Verloop 
Een zeer onrustige start, met ontsnappingen en breuken in het peloton, leidde uiteindelijk tot een grote kopgroep van zeventien renners. De groep ging als een geheel de Lautaret op. Op de top bedroeg de voorsprong bijna vijf minuten. Aan het einde van de afdeling was de voorsprong vooral door het werk van NetApp-Endura gehalveerd.

Bij de beklimming van de Izoard moesten de minste klimmers uit de kopgroep, allereerst Peter Sagan en Albert Timmer, lossen. Ook het peloton werd aanmerkelijk uitgedund, aan de top waren er nog maar ruim 30 rijders over. Onder meer Michał Kwiatkowski en Chris Horner moesten lossen. De voorsprong van de koplopers was op de top bijna drie minuten. De kopgroep bestond nog uit tien rijders: Geraint Thomas, Mikel Nieve, Steven Kruijswijk, Amaël Moinard, Alessandro De Marchi, Jose Serpa, Joaquim Rodríguez, Rafał Majka, Jesus Herrada en Simon Yates. Nicolas Edet wist in de afdaling nog terug te komen.

In de afdaling vielen Jean-Christophe Péraud en Romain Bardet aan, waardoor de favorietengroep nog verder uit elkaar viel. Alleen Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali konden aanvankelijk volgen. Alejandro Valverde, en na hem Nicolas Roche, Bauke Mollema, Thibaut Pinot en Tanel Kangert, sloten later alsnog aan. Tejay van Garderen en zijn ploeggenoten wisten de rest van de favorietengroep terug te brengen.

Bij het begin van de slotklim was de voorsprong van de kopgroep één minuut. AG2R maakte tempo in het peloton direct in de klim, en er moesten opnieuw rijders lossen. De Marchi plaatste een aanval in de kopgroep. Majka reageerde na enige tijd, en haalde De Marchi in, die Rodríguez bij zich kreeg in de achtervolging. De favorietengroep kromp in tot minder dan 20 man. Van de toenmalige top 10 van het klassement waren Jurgen Van den Broeck en Rui Costa bij de afvallers.

Nibali viel aan, en kreeg enkel Péraud mee, kort voordat De Marchi en Rodríguez werden bijgehaald. Valverde, Van Garderen, Pinot en Bardet gingen in de achtervolging. Fränk Schleck, Laurens ten Dam, Pierre Rolland en Leopold König konden eerst nog aansluiten, maar een tweede aanval van Van Garderen liet slechts Péraud, Bardet en Schleck over.

Dries Devenyns stapte in deze etappe af na een val.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 14e etappe op www.letour.fr

14
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport in Hautes-Alpes